Sibylline et le serment des lucioles est la quarante-cinquième histoire de la série de bande dessinée Sibylline d'André Taymans. Elle est publiée pour la première fois en 2006 sous forme d'album.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Sibylline
Album de bande dessinée sorti en 2006
Histoire de Sibylline
Histoire publiée pour la première fois en 2006